Derbno – nome in lingua lusaziana della città di Döbern nel circondario di Spree-Neiße (Brandeburgo)
 Derbno – nome in lingua lusaziana del comune di Schenkendöbern nel circondario rurale di Spree-Neiße (Brandeburgo)